Tonghua kan avse följande platser i Kina:

 Tonghua – stad på prefekturnivå i Jilin-provinsen
 Tonghua, Tonghua – härad under föregående
 Tonghua Sanyuanpu Airport